Název Studánky má více míst:
 Studánky (Vyšší Brod), část města Vyšší Brod v okrese Český Krumlov
 Studánky (Všeruby), část obce Všeruby v okrese Domažlice

 Knížecí Studánky, hájovna u Dobříše v okrese Příbram

Související články 
 Studánka